Яруллин — татарская фамилия. Известные носители:

 Яруллин, Альберт Ильдарович (род. 1993) — российский хоккеист.
 Яруллин, Арслан Радикович (род. 2001) — российский хоккеист.
 Яруллин, Ахмет Рашидович (1912—2003) — турецкий тюрколог и монголовед.
 Яруллин, Загидулла Яруллович (1888—1964) — пианист-ансамблист, композитор.
 Яруллин, Мирсаид Загидуллович (1938—2009) — татарский композитор.
 Яруллин, Султан Сунгатуллович (1914—1998) — советский стрелок и тренер по стендовой стрельбе.
 Яруллин, Фанис Гатауллович (1938—2011) — татарский поэт, прозаик и драматург.
 Яруллин, Фарид Загидуллович (1913—1943) — татарский композитор.
 Яруллин, Хамид Гатауллинович (1935—2015) — советский и российский актёр.